Llista d'asteroides del 97.001 al 98.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 97001–97100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 97101–97200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 97201–97300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 97301–97400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 97401–97500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 97501–97600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 97601–97700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 97701–97800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 97801–97900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 97901–98000 [ edit]